Spojení písmen B a G může mít různé významy:

BG 
 BG – kód ISO 3166-2 pro Bulharsko

bg 
 bulharština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 bg – příkaz řízení úloh v Unixu

.bg 
 .bg – internetová doména nejvyššího řádu pro Bulharsko